Seznam armad z zaporedno številko 48.

Seznam 
 48. armada (ZSSR)

 Zračne
 48. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi